B9, B-9 ou B09 peut désigner :

Domaine militaire 
 Boeing B-9, un bombardier des années 1930 ;
 HMS B9, un sous-marin de la Royal Navy.

Géopolitique 

 Neufs de Bucarest, organisation de neuf pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est.

Glaciologie 
 Iceberg B-9, un iceberg (1987).

Format de papier 
 Format B9, un format de papier selon la norme ISO 216 () ;
 Format B9 ou JB9, un format traditionnel de papier  japonais ().

Sciences 
Chimie 
 Vitamine B9, une vitamine.

Médecine 
 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision (B09), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Alpina B9, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi A4 B9, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Subaru B9 Scrambler, un concept-car du constructeur japonais Subaru.

Aviation
 .

Route
 , plusieurs routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres